La Vysšaja Liga 1996-1997 è stata la 7ª edizione del massimo torneo di calcio a 5 russo. La competizione è iniziata il 14 ottobre 1996 e si è conclusa il 21 aprile 1997.

Stagione regolare

Classifica

Verdetti 
  Dina Mosca campione di Russia 1996-1997.
  Noril'sk Nickel, PSI e Sakhainkas retrocessi in Pervaja Liga 1997-1998.

Note

Collegamenti esterni

Campionato russo di calcio a 5
Calcio a 5 nel 1996
Calcio a 5 nel 1997